Монтесано () — итальянская фамилия и топоним. Известные носители:

  (род. 1955) — аргентинский музыкант.
 Монтесано, Энрико (род. 1945) — популярный итальянский актёр театра и кино, шоумен и политический деятель.

Топоним 
 Монтесано (Вашингтон) — город в США, располагается в штате Вашингтон, в округе Грейс-Харбор.
 Монтесано-Салентино — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.
 Монтесано-сулла-Марчеллана — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.